1995 Голяма награда на Франция е 45-о за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 2 юли 1995 година на пистата Маникур, Франция.

Това е първото състезание, в което състезателите, дали време по-дълго от 107% от времето на победителя в квалификацията, не биват допускани до състезанието.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция